Spetshuvuddubbelfotingar (Polyzoniida) är en ordning av mångfotingar. Spetshuvuddubbelfotingar ingår i klassen dubbelfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Polyzoniida 101 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Dubbelfotingar